Der Begriff Nischan (wörtlich: Orden, Ehrenzeichen) bezeichnet

 einen tunesischen Orden von Mohammed es Sadock 1859, siehe Nischan el Aamân
 einen tunesischen Orden für Zivil- und Militärverdienst, siehe Nischan el Iftikhar
 einen türkischen Orden von Sultan Selim III., siehe Nischan Iftikhar
 einen türkischen Verdienstorden, gestiftet von Sultan Abd ul Hamid 1879, siehe Nischan-i-Imtiyaz
 einen türkischen Frauenorden, siehe Nischan-i-Schefkat
 die usbekische Verwaltungseinheit Nishon in russischer Sprache

 Bodo Nischan war ein deutsch-amerikanischer Historiker.

Siehe auch:
 Nisan
 Nissan (Begriffsklärung)